La Copa Davis 1923 fue la 18.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 31 al 3 de septiembre de 1923. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Australia por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1923